Дома́чевский сельсове́т () — административно-территориальная единица в Брестском районе Брестской области Белоруссии. Административный центр — городской посёлок Домачево.

История 
До 2013 года — поселковый Совет. В 2013 году был реформирован в сельсовет.

Состав 

В состав сельсовета входят 15 населённых пунктов:

Источник: 

Упразднённые населённые пункты:

 Станция Дубица — (включена в состав д. Дубица)

Пограничная зона 
Совет входит в перечень объектов, в пределах которых установлена пограничная зона Республики Беларусь (деревни Новосады, Гута, Дубок, Черск).

Примечания

Ссылки 
 Брестский райисполком

Сельсоветы Брестского района